Споменица на рат 1885−1886 године је установио Краљ Србије Милан Обреновић 19. фебруара 1886.

Ова је споменица крст од преованог гвожђа, средина црно офарбана а ивице светло полиране. С лица у средини, у округлом удубљеном медаљону, налази се узвишена шестокрака звезда са зраковима; на хоризонталним краковима крста налазе се ратне године 1885−1886; на наличју у медаљону налазе се војни емблеми.

На споменицу су имали право сви официри и војници активне војске и II позива, који су у рату учествовали или су били мобилисани, и сва цивилна лица која су на бојишту вршила војну службу.

Галерија

Референце

Литература

Спољашње везе 
 http://www.royalhouseofobrenovic.org/ordeni/ 

Одликовања Краљевине Србије
Српско-бугарски рат (1885)